San Miguel de Serrezuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel de Serrezuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Miguel de Serrezuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar